Die Bardsragujn chumb 2003 war die zwölfte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 12. April 2003 und endete am 22. November 2003 und wurde in einer Doppelrunde ausgetragen. Jedes Team spielt viermal gegen jedes andere Team, zweimal zu Hause, zweimal auswärts.

Das Teilnehmerfeld bestand aus acht Vereinen. Zvartnots-AAL Jerewan und Neuaufsteiger FC Armawir hatten die Teilnahmegebühr nicht gezahlt. Lernajin Arzach hatte aus Protest gegen den Sponsoren-Ausschluss zurückgezogen. Ararat Jerewan weigerte sich fünf Spieler zum Länderspiel gegen Israel zu entsenden. Dies führte zum Ausschluss. FC Spartak Jerewan schloss sich nach deren Auflösung dem FC Banants Jerewan an.

Drei Spieltage vor Saisonende konnte Pjunik Jerewan den Titel erneut verteidigen und qualifizierte sich damit für die UEFA Champions League. Im UEFA-Pokal spielten Vizemeister Banants Jerewan, Schirak Gjumri als Dritter, sowie Pokalsieger MIKA Aschtarak. Der Tabellenletzte Araka Ararat stieg in die Aradżin chumb, die zweite armenische Liga ab.

Mit 45 Toren in dieser Saison ist Ara Hakobjan von FC Banants Jerewan Rekordtorschütze.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003